O FC187 é o modelo da Coloni da temporada de  da F-1. Condutor: Nicola Larini.
 http://b.f1-facts.com/ul/a/1960
http://b.f1-facts.com/ul/a/4205

Resultados 
(legenda) 

Carros de Fórmula 1 da Coloni